Wende (von althochdeutsch: wendi wenden) steht für:

 Wende (Segeln), Manöver beim Segeln
 Wende (Schwimmen), Richtungswechsel beim Schwimmen
 Wendeschleife (kurz Wende), baulicher Abschluss einer Linie im öffentlichen Personennahverkehr
 Fahrtrichtungswechsel
 Wende (Einheit), Flächenmaß

Politik:

 Wende (Bundesrepublik Deutschland), Regierungswechsel im Herbst des Jahres 1982 von Helmut Schmidt zu Helmut Kohl
 Dritte Polnische Republik, Wende in Polen mit den ersten freien Wahlen im Ostblock am 4. Juni 1989
 Wende und friedliche Revolution in der DDR, der gesellschaftspolitische Wandel in der DDR (1989/1990), der zu ihrem Ende führte
 Samtene Revolution 1989 in der Tschechoslowakei
 Schwarz-blaue Koalition, schwarz-blaue Wende 2000 in Österreich unter Wolfgang Schüssel
 Verkehrswende, Richtungswechsel in der Verkehrspolitik
 Energiewende, Übergang von fossilen Energieträgern zu erneuerbaren Energien

Personen:

 Wende Snijders (Künstlername Wende; * 1978), niederländische Chansonsängerin
 Adolf Wende (* 1873; † nach 1932), deutscher Landwirt, Gutsbesitzer und Politiker (DNVP), MdL Preußen
 Angelika Wende (* 1959), deutsche Fernsehmoderatorin, Autorin, bildende Künstlerin, Sprecherin, Stimmtrainerin und Psychologische Beraterin
 Daniel Wende (* 1984), deutscher Eiskunstläufer
 Dieter Wende (* 1938), deutscher Journalist und Autor
 Erich Wende (1884–1966), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 František Wende (1904–1968), tschechoslowakischer Skispringer und Nordischer Kombinierer
 Georg Wende (1903–), deutscher Jurist, Senatspräsident am Bayerischen Landessozialgericht
 Georg Wende (1634–1705), deutscher Dichter und Rektor an den Schulen zu Breslau, Öls, Lauban und Thorn
 Gottschalk der Wende (um 1000–1066), abodritischer Fürst und Märtyrer
 Hans-Jürgen Wende (1926–2012), deutscher Handballspieler
 Horst Wende (1919–1996), deutscher Orchesterleiter, Arrangeur und Akkordeonist
 Ilse Wende-Lungershausen (1900–1991), deutsche Illustratorin
 Johannes Wende (* 1978), deutscher Filmwissenschaftler
 Manfred Wende (1927–2015), deutscher Journalist und Politiker (SPD)
 Maylin Wende (* 1988), deutsche Eiskunstläuferin
 Peter Wende (1936–2017), deutscher Historiker
 Philipp Wende (* 1985), deutscher Ruderer
 Richard Wende (* 1874; † nach 1928), deutscher Politiker (SPD), MdL Preußen
 Theodor Wende (1883–1968), deutscher Gold- und Silberschmied
 Waltraud Wende (* 1957), deutsche Germanistin, Kultur- und Medienwissenschaftlerin, Ministerin für Bildung und Wissenschaft des Landes Schleswig-Holstein

Geografie:

 Wende (Bigge), Wasserlauf im Kreis Olpe in Nordrhein-Westfalen
 Wende (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wende (Quyang) (文德乡), Gemeinde im Kreis Quyang der Stadt Baoding in der chinesischen Provinz Hebei
 Wende (Alabama), Ort in den USA
 Wende (New York), Ort in den USA

Siehe auch:
 Wenden (Begriffsklärung)
 Wendung
 Turn
 Gewende